Ambachergraben und Ambacher Graben sind Gewässernamen:

 Ambachergraben (Scheine), rechter Zufluss der Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) vor Herpersdorf, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ambacher Graben, rechter Zufluss des Anzenhofer Bachs (zum Fladnitzbach) bei Absdorf, Gemeinde Statzendorf, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich